Базовый:

 Базовый — остров архипелага Северная Земля
 Базовый — хутор в составе муниципального образования «Сельское поселение Спицевский сельсовет» Грачёвского района Ставропольского края

См. также 

 Основной